Das Dameneinzel der Australian Championships 1934 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Vorjahressiegerin war Joan Hartigan, die erneut ins Finale einzog und es am 27. Januar 1934 gegen Margaret Molesworth mit 6:1 und 6:4 gewann. Für Hartigan war es der zweite Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Einzelnachweise 

Dameneinzel
1934